Melle puede referirse a: Aldea en el concello de Sarria (Lugo), concretamente en la parroquia de Barbadelo, el punto mínimo para obtener la compostelana al realizar el camino de Santiago.

Melle, población situada en Baja Sajonia.

Melle, comuna belga situada en Flandes.

Melle, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.

Melle, comuna italiana situada en la provincia de Cuneo.